Tönsfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Tönsfeldt (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Volker Tönsfeldt (* 1952), deutscher Fußballspieler